Duala - uma cidade dos Camarões
Dualas
Língua duala - um dos idiomas pertencentes ao grupo banto do oeste

Desambiguação